Argelos – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Landy
 Argelos – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie